(также иногда называемый ) — старинный замок в городе Хиросима, Япония. Был построен в 1590-х годах, во время атомной бомбардировки Хиросимы был почти полностью разрушен. В 1958 году замок был частично восстановлен, в настоящее время на его территории располагается музей.

История 
В 1589 году по приказу даймё Мори Тэрумото, укрепившего свою власть в девяти провинциях Японии, было начало строительство замка в центре своих владений — на одном из островов в дельте реки Ота.

В то время на этой местности не было города, местность носила название Гокамура, что означает «пять деревень».
После начала строительства замка местность была названа Хиросима. Слово было составлено из двух частей: хиро — часть имени родоначальника рода Мори, и сима — часть имени Фукусима Мотонага, помощника Мори Тэрумото.
По другой версии своё название местность получила из-за расположения в дельте реки (хиросима дословно переводится с японского «широкий остров»).

Строительство замка закончилось между 1592 и 1599 годами.
В те времена это был самый большой замок на территории западной Японии.
Местность в районе дельты реки Ота носила название «залив карпов», поэтому замок получил прозвище «Замок карпов».

Потеряв почти все свои земли после битвы при Сэкигахара в 1600 году Мори Тэрумото был вынужден покинуть замок, следующим владельцем стал бывший союзник Тэрумото — Фукусима Масанори, правитель провинций Аки и Бинго (впоследствии объединённых в префектуру Хиросима).

В 1617 году замок сильно пострадал от большого наводнения.
Масанори вопреки законам сёгуната Токугавы начал восстановительные работы, за что был переведён в другой район.
В последующие 250 лет замок сменил 12 владельцев из рода Асано.

В сентябре 1894 года в ходе японо-китайской войны замок Хиросима стал местом размещения Генерального штаба Вооружённых сил Японии.

В 1931 году замок Хиросима был внесён в список национальных сокровищ Японии.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году во время Второй мировой войны замок был разрушен. В 1958 году замок был реконструирован.

Владельцы замка

Устройство замка 

Замок Хиросима относится к равнинным замкам, изначально был построен из дерева, преимущественно из сосны, состоял из пяти этажей, по периметру был окружён тремя концентрическими рвами с водой.

После атомной бомбардировки Хиросимы замок был почти полностью разрушен, деревянные части сгорели, остались лишь каменные фундамент и стены.
В 1958 году была восстановлена пятиярусная тэнсю — основная центральная башня замка. Основной материал башни — железобетон, снаружи стены отделаны деревом.

Также в составе замка Хиросима был восстановлен на средства собранные жителями Хиросимы разрушенный во время бомбардировки храм синто .

В помещении отреставрированного замка действует музей, в котором представлены экспонаты по истории замка, японской культуре и традиционным фестивалям, коллекция старинных мечей XVIII века, на последнем этаже есть смотровая площадка, с которой открывается вид на город.

См. также 
 Замки Японии

Источники

Ссылки 

 Описание замка на сайте Guide to Japanese Castles
 Информация о замке Хиросима на сайте Hiroshima Convention & Visitors Bureau

Воссозданные замки Японии
Замки префектуры Хиросима
Замки, построенные в XVI веке
Здания и сооружения, построенные в 1590-е годы
Здания и сооружения, построенные в 1958 году в Японии
Музеи Хиросимы